Rio Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Sul (ort), Santa Catarina,

Portugal 

 Rio Sul (vattendrag i Portugal), Viseu, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar